Pesce – gruppo eterogeneo di organismi vertebrati fondamentalmente acquatici
Pesce – prodotto ittico destinato all'alimentazione

Persone
Achille Pesce (1919-1978) – giornalista, politico e intellettuale italiano
Alessandra Pesce (1969) – politica italiana
Benvenuto Pesce Maineri (fine XIX secolo–metà del XX secolo)– architetto e ingegnere italiano
Bruno Pesce (1979) – calciatore cileno naturalizzato palestinese
Carlo Pesce (1860-1943) – avvocato, storico e poeta italiano
Edoardo Pesce (1979) – attore e sceneggiatore italiano
Edvige Pesce Gorini (1890-1983) – poetessa italiana
Fiorenzo Pesce (1954) – dirigente sportivo italiano
Franco Pesce, prop. Francesco Pesce (1890-1975) – operatore di ripresa, direttore della fotografia e attore italiano
Gaetano Pesce (1939) – scultore, designer e architetto italiano
Giovanni Pesce (1918-2007) – partigiano e politico italiano, medaglia d'oro al valor militare
Giuseppe Pesce (1920-2009) – generale, aviatore e scrittore italiano
Juan Pablo Úbeda Pesce (1980) – ex calciatore cileno
Mario Pesce (1942) – calciatore italiano
Mattia Pesce (1989) – nuotatore italiano
Mauro Pesce (1941) – docente, biblista e storico italiano
Michela Pesce (1993) – calciatrice italiana
Riccardo Pesce (1967) – sceneggiatore italiano
Salvatore Pesce (1961) – ex calciatore italiano
Sergio Pesce (1995) – direttore della fotografia italiano
Simone Pesce (1982) – calciatore italiano
Stefano Pesce (1967) – attore italiano
Ulderico Pesce (1963) – attore e regista teatrale italiano
Vincenzo Pesce (1959) – mafioso italiano

Altro
Pesce Australe – costellazione
Pesce Volante – costellazione
Pesce di Babele – nella Guida galattica per gli autostoppisti, traduttore universale
Pesce d'aprile – tipico scherzo del 1º aprile
Pesce – 'ndrina calabrese
Pesce – figura dell'araldica

Altri progetti